Kultura grobów jamowych – kultura archeologiczna z okresu IV/III tysiąclecia p.n.e. z terenu płd.-wsch. Europy
 Kultura grobów jamowych – dawniejsze określenie grup: przeworskiej (obecnie kultura przeworska) i oksywskiej (obecnie kultura oksywska).